Тлальнепантла () — топоним, встречающийся в Мексике. В переводе с астекского означает центр земли.

 Тлальнепантла — муниципалитет в штате Морелос;
 Тлальнепантла — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Тлальнепантла-де-Бас — муниципалитет в штате Мехико;
 Тлальнепантла — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.